Ibrahim-paša Novošeherlija, Damat Ibrahim-paša
Ibrahim-paša Novošeherlija (1666. – 1730.)
Ibrahim-paša Paržanin (1493. – 1536.)